Plusieurs villes ou communes de divers pays possèdent une avenue, un boulevard ou une rue d'Algérie.

Rue d'Algérie, à Relizane

Rue d'Algérie, au Ban-Saint-Martin
 Rue d'Algérie, à Brest
 Rue d'Algérie, au Creusot
 Rue d'Algérie, à Lyon
 Rue d'Algérie, à Nancy
 Rue d'Algérie, à Nantes
 Boulevard d'Algérie, à Paris
 Rue d'Algérie, à Sarcelles

Rue d'Algérie, à Casablanca
 Rue d'Algérie, à Larache
 Rue d'Algérie, à Tétouan

Avenue d'Algérie, à Bizerte
 Rue d'Algérie, à Tunis
 Rue d'Algérie, à Sousse

Voir aussi 
 Rue du Maroc
 Rue du Niger 

Algerie